Тоуке,  — нефтяное месторождение в Ираке (Нефтегазоносный бассейн Персидского залива). Расположено на западной части Иракского Курдистана. Открыто в 2006 году.

Начальные запасы нефти оценивается 1,7 млрд барр. или 239 млн тонн. Извлекаемые нефти оценивается 636 млн барр. или 88 млн тонн.

Ссылки 
 Технические консультанты оценивают извлекаемые запасы нефти (recoverable oil) месторождения Тоуке (Tawke) в северной части иракского Курдистана
Нефтяные месторождения Иракского Курдистана